Талпын — название населенных пунктов в Казахстане:

 Талпын — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Талпын — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.